Nicolas Prévost peut désigner :
 Nicolas Prévost, né en 1604, un peintre français ;
 Nicolas Prévost, né en 1980, un international français de football américain.